Ив II де Нель, Ив II Старый (Yves II de Nesle, Yves II le Vieux) (ум. 1178) — сеньор Неля, граф Суассона.

Сын Рауля II, сеньора де Нель, и его жены Ренурды (Эрментруды) д’О-Суассон.

В 1141 г. бездетный суассонский граф Рено III постригся в монахи, и Ив II де Нель как родственник (внук сестры) назначен его преемником епископом Суассона Жосленом де Вьерзи.

Участник Второго крестового похода. В 1149 году был одним из претендентов на руку Констанции Антиохийской.

После возвращения из Святой Земли в 1151/1152 женился на Иоланде, дочери Балдуина IV, графа Эно. Детей не было.

После смерти Ива II ему наследовал племянник Конон. Его вдова вышла замуж за Гуго IV, графа де Сен-Поль.

Источники 
 Bisson, Thomas N., ed. (1995). Cultures of Power: Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe. University Pennsylvania Press.
 Bradbury, Jim (2007). The Capetians: Kings of France 987—1328. Hambledon Continuum.
 Gislebertus of Mons (2005). Chronicle of Hainaut. Translated by Napran, Laura. The Boydell Press.
 Hodgson, Natasha R. (2007). Women, Crusading and the Holy Land in Historical Narrative. The Boydell Press.
 Slack, Corliss Konwiser (2001). Crusade Charters, 1138—1270. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/nfralaoncou.htm#_Toc480785791

Графы Суассона
Участники Второго крестового похода